Lero kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Leros, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Agía Marína (kommunhuvudort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar